

Cinema
Run Baby Run – film del 2006 di Emmanuel Apea, vincitore dell'Africa Movie Academy Awards come miglior film
Run Baby Run – film del 2012 di Joshiy

Musica 
 Run Baby Run – album dei The Newbeats del 1965, contenente il singolo Run, Baby Run (Back Into My Arms)
 Run Baby Run – singolo di Amanda Lear del 1978, dall'album Sweet Revenge
 Run Baby Run – singolo di Sheryl Crow del 1995, dall'album Tuesday Night Music Club
 Run Baby Run – singolo dei Garbage del 2005, dall'album Bleed Like Me
 Run Baby Run – singolo di Oceana del 2010, dalla colonna sonora del film Jerry Cotton

Televisione 
 Run Baby Run – titolo originale dell'episodio Progetti della quarta stagione della serie televisiva Brothers & Sisters - Segreti di famiglia.